Гран-при Германии 1982 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в Хокенхайме, ФРГ. Соревнования состоялись 8 августа 1982 года. Дидье Пирони во время квалификации получил серьёзную травму и больше не участвовал в Гран-при Формулы-1. Во время гонки Нельсон Пике подрался с Элисео Саласаром после столкновения, которое состоялось когда Пике обгонял «кругового» Саласара.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Нельсон Пике 1:54,035
 Патрик Тамбе одержал первую победу в Гран-при Формулы-1

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме